Fitzal ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Fitzal (* 1974), österreichischer Chirurg
 Karl-Heinz Fitzal (* 1945), österreichischer Offizier und Kommandant der Theresianischen Militärakademie